Büttelbronn ist ein Ortsname:
 Büttelbronn (Künzelsau), Weiler im Stadtteil Nitzenhausen von Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Büttelbronn (Langenaltheim), Pfarrdorf der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Büttelbronn (Öhringen), Stadtteil und Dorf von Öhringen. Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Büttelborn